Beseda periferija izhaja iz grške besede perifereia, ki v originalu pomeni obseg. V prenesenem smislu se uporablja tudi v slovenščini za oznako obrobnih delov neke celote. Najpogostejša raba je v: 
 urbanizmu
 medicini in
 geometriji.